Die Kentucky Open 2020 waren ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Damen in Nicholasville, Kentucky. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 10. bis 16. Februar 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Kentucky Open 2020 fand am 10. und 11. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Nicholasville